Hrušky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hrušky, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Hrušky, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale